Dimpfel ist der Name folgender Personen:

 Johann Hinrich Dimpfel (1717–1789), Hamburger Kaufmann und Verleger
 Rudolf Dimpfel (1892–1971), deutscher Verleger, Buchhändler und Genealoge

Siehe auch:
 Dimpfl
 Dimpel